Żyrawa (ob. Żyriwśke) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Żyrawa (ob. Żyrowa) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim